Autarriba ist der gaskognische Name folgender Orte in Frankreich:
 Auterive (Gers)
 Auterrive